Робин Уайсс (Robin A. Weiss; род. 20 февраля 1940, Лондон) — британский вирусолог и цитолог, а также онколог, специалист по ретровирусам, исследователь онкогенных вирусов и ВИЧ.
Член Лондонского королевского общества (1997) и АМН Великобритании, иностранный член НАН США (2013) и Американского философского общества (2018), доктор философии (1969), эмерит-профессор Университетского колледжа Лондона.
Первооткрыватель CD4, благодаря чему наиболее известен.

Биография 
Окончил Университетский колледж Лондона (бакалавр зоологии, 1961).
Занимался исследованиями в Индии, после чего в 1969 году получил степень доктора философии по вирусологии в альма-матер.
Работал также в Праге и США. С 1972 года вновь в Лондоне.
В 1980—1999 гг. директор по исследованиям .
В 1999 году возвратился в альма-матер, где ныне эмерит-профессор.
Сотрудничал с .
Член .
В 2006—2009 гг. президент  (его член с 1978 года).

Член EMBO (1977), Европейской академии (1993), почётный фелло Королевского колледжа врачей (1999).

Награды и отличия
  (2001)
  (2001)
 Ernst Chain Prize (2007)
  (2015)

Примечания

Ссылки 
 Европейская академия
 Professor Robin Weiss talks to us about his career during the early years of HIV research

Исследователи ВИЧ/СПИДа
Онкологи
члены Лондонского королевского общества
Члены АМН Великобритании
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Американского философского общества
профессора Лондонского университета
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Института исследований рака (Лондонский университет)
доктора философии
Члены Европейской академии
Члены EMBO
Президенты Микробиологического общества
Лауреаты премии Марджори Стивенсон